Sunna bezeichnet folgende Dinge:

 Sunna, eine islamische Rechtsquelle
 Sunna (Stammesfürst), ein angelsächsischer Stammesfürst
 Verkörperung der Sonne in der nordischen Mythologie, siehe Sol (nordische Mythologie)